Alexander Stephan ist der Name folgender Personen:

* Alexander Stephan (Schauspieler) (1945–2011), deutscher Schauspieler
 Alexander Stephan (Germanist) (1946–2009), deutsch-amerikanischer Germanist
 Alexander Stephan (Fußballspieler) (* 1986), deutscher Fußballtorhüter